Jean-Marie Domenach (1922-1997), résistant et écrivain français, père de
Jean-Luc Domenach (1945-), sinologue et politologue français, et de
 Nicolas Domenach (1950-), journaliste politique français.
 Denise Domenach-Lallich (1924-2020), résistante française (sœur de Jean-Marie Domenach).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme